2 miejscowości w Polsce: 
 Bonów – dawna wieś w woj. lubelskim, w pow. puławski, w gminie Puławy
 Bonów – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Trawniki 
 Bonów – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Bytom Odrzański
Inne:
 Bonów – wieś na Ukrainie (rejon jaworowski)